

Toponyme 

 Muel commune française, située dans le département d'Ille-et-Vilaine
 Quilles de Muël
 Muel commune d’Espagne, dans la province de Saragosse, communauté autonome d'Aragon

Patronyme 

 Bruno Muel (1935-), est un réalisateur français.
 Jean-Paul Muel (1944-), est un acteur français.
Patronyme français